Cascina Torre ima više značenja:
 Cascina Torre, Asti
 Cascina Torre, Milano